Фаталиева — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Фаталиева, Рояла Виталий кызы (род. 1991) — азербайджанская паратхэквондистка.
 Фаталиева, Севиндж Габиб кызы (род. 1979) — азербайджанский государственный деятель.
 Фаталиева, Ульвия (род. 1996) — азербайджанская шахматистка.